Ehemaliges Jesuitenkloster steht für:

 Ehemaliges Jesuitenkloster (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen
 Ehemaliges Jesuitenkloster Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen